Przybyła ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Przybyla (* 18. November 1973), amerikanische Journalistin
 Józef Przybyła (1945–2009), polnischer Skispringer
 Kamila Przybyła (* 1996), polnische Stabhochspringerin
 Stefan Przybyła (* 1932), polnischer Skispringer
 Wiktoria Przybyła (* 2004), polnische Skispringerin